Gret peut désigner :
 Gret, une organisation non gouvernementale de solidarité internationale fondée en 1976 ;
 Gret, un village au Cameroun.